Олег Леонтьевич Бишарев (28 января 1947 года, Хабаровск — 4 мая 1997 года) — украинский  и . Есениновед.

Родился в семье офицера.

Окончил Литературный институт им. А. М. Горького, отделение критики. Один из основателей Украинского Межрегионального союза писателей в 1993 году.

Похоронен на кладбище Острая Могила в Луганске.

Почётный гражданин Старобельска.

Книги

Литературоведческие 
«Ученик Есенина» (Донецк,1989), «На ладонях распятых рук» (Донецк, 1990), «Вновь о Есенине» (Донецк, 1991), «Тайна Сергея Есенина» (Москва, 1993), «Младший брат» Есенина" (Москва, 1995).

Поэтические сборники 
«Обугленное дерево» (Луганск, 1992), «Разлуки немота» (Луганск 1995), «Один» (Москва, 1996).

Память 
 Межрегиональным союзом писателей учреждена литературная премия имени Олега Бишарева, которая вручается как организаторам литературных сообществ, так и за достижение в литературной критике.

Ссылки 
 http://www.krylya.se-ua.net/page74
 Виктор Мостовой. Слово о друге

Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Почётные граждане Старобельска
Похороненные на кладбище «Острая Могила»